Salonselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salonselkä (halvö), Norra Österbotten, 
 Salonselkä (vik), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar